Communio – parte della messa cantata
 Communio – rivista di teologia
 Communio – nome latino della simploche, figura retorica